

Арбон-Веллі (Айдахо) — переписна місцевість в окрузі Павер штату Айдахо

Арбон (Верхня Гаронна) — муніципалітет у департаменті Верхня Гаронна

Арбон (округ) — округ у кантоні Тургау
 Арбон — місто в кантоні Тургау

Прізвище 
 Арбон Герман Германович — радянський естонський діяч

Див. також 
 Арбонн